Clase M se puede referir a:

 La actual Clase Karel Doorman de fragatas de la Armada Holandesa.
 Una antigua clase de dragaminas de la Armada Holandesa, conversiones de remolcadores.
 Los dragaminas alemanes Clase M.
 Dos clases de destructores de la Marina Real Británica
La Clase M de 1913.
La Clase M de 1940.
 La Clase M de submarinos de la Marina Real Británica, compuesta de tres unidades.
 La Clase M de submarinos de la Armada de los Estados Unidos, con un único submarino.
 El Mercedes-Benz Clase M, un automóvil.
 Un tipo de estrella en la clasificación estelar.
 En el universo ficticio de Star Trek, un tipo de planetas que puede ostentar vida para organismos humanoides (ver Planeta clase M).